est le premier album du groupe finlandais de folk metal Korpiklaani sous ce nom, le groupe se nommait en effet jusqu'à présent Shaman. L'album est paru en 2003 chez Napalm Records.

Liste des morceaux 
 Wooden Pints - 3:42
 Before the Morning Sun - 4:25
 God of Wind - 3:14
 With Trees - 8:06
 Pellonpekko - 3:36
 You Looked Into My Eyes - 2:14
 Hullunhumppa - 1:29
 Man Can Go Even Through the Grey Stone - 2:22
 Pixies Dance - 2:19
 Juokse Sinä Humma - 1:16
 Crows Bring the Spring - 5:25
 Hengettömiltä Hengiltä - 0:34
 Shaman Drum - 4:57
 Mother Earth - 4:37

Formation 

 Jonne Järvelä : chant, guitare
 Arto : basse

Album de Korpiklaani
Album publié par Napalm Records